Gustaf Adolf, vévoda z Västerbottenu (Gustaf Adolf Oscar Fredrik Arthur Edmund, 22. dubna 1906, Stockholm – 26. ledna 1947, Kodaň) byl nejstarším synem švédského korunního prince Gustava Adolfa (švédský král Gustav VI. Adolf) a jeho první ženy Margarety z Connaughtu. Gustav Adolf byl otcem současného švédského krále Karla XVI. Gustava. V rodině byl oslovován podle svého posledního jména jako Edmund. Nikdy nenastoupil na trůn ani se nestal korunním princem, jelikož zemřel již za vlády svého děda Gustava V. při leteckém neštěstí 26. ledna 1947 na letišti Kodaň v Kastrupu.

Manželství a potomci 
20. října 1932 se v Coburgu oženil se Sibyllou Sasko-Kobursko-Gothajskou, dcerou posledního vévody Karla Eduarda Sasko-Kobursko-Gothajského, který byl vnukem královny Viktorie. Pár měl spolu pět dětí:

 Princezna Margaretha (* 31. října 1934) ⚭ 1964 John Ambler (6. června 1924 – 31. května 2008)
 Princezna Birgitta (* 19. ledna 1937) ⚭ 1961 Johann Georg Hohenzollernský (31. července 1932 – 2. března 2016)
 Princezna Désirée (* 2. června 1938) ⚭ 1964 baron Nils-August Otto Carl Niclas Silfverschiöld (31. května 1934 – 11. dubna 2017)
 Princezna Christina (* 3. srpna 1943), ⚭ 1974 Tord Gösta Magnuson (* 7. dubna 1941)
 Princ Karel (* 30. dubna 1946), od roku 1973 jako švédský král Karel XVI. Gustav, ⚭ 1976 Silvia Sommerlath (* 23. července 1943)

Vyznamenání

Švédská vyznamenání 
  člen Řádu Serafínů – 22. dubna 1906, od narození
  komtur velkokříže Řádu meče – 22. dubna 1906, od narození
  komtur velkokříže Řádu polární hvězdy – 22. dubna 1906, od narození
  rytíř Řádu Karla XIII. – 22. dubna 1906, od narození
  Medaile stříbrného výročí svatby korunního prince Gustava V. a korunní princezny – 1906
  Medaile zlatého výročí svatby krále Oskara II. a královny Sofie – 6. června 1907
  Jubilejní pamětní medaile krále Gustava V. – 25. května 1928

Zahraniční vyznamenání 
Zahraniční vyznamenání, která během svého života obdržel Gustav Adolf Švédský:

  rytíř Řádu Leopoldova – Belgie
  rytíř Řádu slona – Dánsko, 16. června 1933
  rytíř velkokříže Řádu Dannebrog – Dánsko
  Řád orlího kříže V. třídy – Estonsko
  rytíř Řádu bílé růže – Finsko
  Řád kříže svobody I. třídy s meči, dubovým listem a hvězdou – Finsko
  rytíř Řádu nizozemského lva – Nizozemsko
  velkokříž s řetězem Řádu svatého Olafa – Norsko
  Vévodský sasko-ernestinský domácí řád
  čestný rytíř velkokříže Královského Viktoriina řádu – Spojené království
  Korunovační medaile Jiřího V. – Spojené království, 30. června 1911

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Švédští princové
Bernadottové
Oběti leteckých nehod
Nositelé Řádu Serafínů
Nositelé Řádu meče
Komtuři velkokříže Řádu polární hvězdy
Nositelé Řádu Karla XIII.
Nositelé Řádu orlího kříže
Rytíři Řádu slona
Nositelé Řádu kříže svobody
Rytíři velkokříže s řetězem Řádu svatého Olafa
Rytíři velkokříže Řádu Dannebrog
Čestní rytíři velkokříže Královského Viktoriina řádu
Rytíři Řádu Leopolda (Belgie)
Rytíři Řádu nizozemského lva
Rytíři Řádu bílé růže
Nositelé Korunovační medaile Jiřího V.
Nositelé Vévodského sasko-ernestinského domácího řádu
Narození v roce 1906
Narození 22. dubna
Narození ve Stockholmu
Úmrtí v roce 1947
Úmrtí 26. ledna
Muži